Шик — многозначный термин, а также фамилия. Может означать:

 «Шик» — разговорное сокращение от «шикарный», «шикарное».
 «Шик» — российский кинофильм 2003 года.

Персоналии 
 Шик, Анна Стелла (1922—2009) — бразильская пианистка и музыковед.
 Шик, Артур (1894—1951) — польско-американский художник-график.
 Шик, Джейкоб (1877—1937) — американский изобретатель и предприниматель.
 Шик, Джордж (1908—1985) — чешско-американский дирижёр.
 Шик, Конрад (1822—1901) — палестинский архитектор, краевед, исследователь и археолог.
 Шик, Кристиан Готлиб (1776—1812) — немецкий художник-классицист.
 Шик, Максимилиан Яковлевич (1884—1968) — литератор.
 Шик, Маргарита Луиза (урожденная Гамель, 1773—1809) — немецкая певица.
 Шик, Марк Львович (род. 1934) — нейрофизиолог, доктор биологических наук.
 Шик, Ота (1919—2004) — чехословацкий экономист и политик, один из лидеров Пражской весны.
 Шик, Патрик (род. 1996) — чешский футболист, нападающий.
 Шик, Сергей Михайлович (1922—2018) — советский и российский геолог.
 Шик, Светлана Семёновна (1955—2015) — российская поэт и переводчик.
 Шик, Эндре (Андрей Александрович Шик; 1891—1978) — венгерский государственный деятель, министр иностранных дел Венгерской Народной Республики.

Составные фамилии
 Шаховская-Шик, Наталия Дмитриевна (1890—1942) — русский историк, писатель и педагог, мать С. М. Шика и Д. В. Шаховского.

См. также 
 Шик Гутьеррес, Рене (1909—1966) — никарагуанский дипломат и государственный деятель, президент Никарагуа.
 Че Мун Шик (1925—2010) — председатель Национального собрания Южной Кореи (1983—1985).